Заболотское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Заболотское сельское поселение — входит в Шарьинский район.

Пермский край 
 Заболотское сельское поселение — входит в Пермский район